Nimloth (sindarsky Bílý květ) je fiktivní postava z knihy Silmarillion J. R. R. Tolkiena.

Nimloth byla elfka, dcera Galathila, jenž byl bratrem Celeborna a vnukem Elma. Vdala se za Diora, vnuka Thingolova, a stala se tak královnou Doriathu. Protože Thingol byl Elmův starší bratr, Dior s ní byl vzdáleně příbuzný (vnuk jejího praprastrýce).

S Diorem měla tři děti, syny Eluréda a Elurína a dceru Elwing. Padla při zabíjení rodných v Doriathu.

Elfové (Středozem)

pl:Lista Sindarów i Moriquendich#Nimloth